Доктор је југословенски филм први пут приказан 24. октобра 1985. године. Режирао га је Војко Дулетић који је написао и сценарио.

Улоге 

|-
|Славко Церјак || 
|-
|Теја Глажар || 
|-
|Звоне Хрибар || 
|-
|Иван Рупник || 
|-
|Деметер Битенц || 
|-
|Љиљана Бачар || 
|-
|Иво Бан || Калан 
|-
|Иво Баришић || 
|-
|Франц Бозовичар || 
|-
|Јанез Чепон || 
|-
|Франц Черне || 
|-
|Франц Јосеф Ченчитс || 
|-
|Ото Долинар || 
|-
|Лучка Дролц || 
|-
|Сергеј Ферари || 
|-
|Рената Филац || 
|-
|Јуре Гантар || 
|-
|Бернарда Гаспарчич || 
|-
|Ото Гердеј || 
|-
|Лојзе Герден || 
|-
|Маја Герден || 
|-
|Иван Годнич || 
|-
|Ангелца Хлебце || 
|-
|Драго Хорват || 
|}
Остале улоге ▼
|-
|Бојан Хроват || 
|-
|Иван Језерник || 
|-
|Борис Керц || 
|-
|Срећко Кермавнер || 
|-
|Маја Кобал || 
|-
|Силвиј Кобал || 
|-
|Роман Кончар || 
|-
|Андреј Курент || 
|-
|Урош Мачек || 
|-
|Слава Марошевић || 
|-
|Мија Мозина || 
|-
|Соња Павчич || 
|-
|Горажд Перко || 
|-
|Томаз Пипан || 
|-
|Маја Север || 
|-
|Неза Симчич || 
|-
|Симон Шкрљ || 
|-
|Игор Шмид || 
|-
|Милена Совдат || 
|-
|Милан Штефе || 
|-
|Јанез Учакар || 
|-
|Даре Валич || 
|-
|Јудита Зидар || 
|}

Види још 
 Југословенски филмови

Спољашње везе 
 

Филмови 1985.
Словеначки играни филмови
Југословенски играни филмови (сло)
Југословенски играни филмови
Словеначки филмови
Југословенски филмови